Владимир Прудников:
 Прудников, Владимир Антонович (1927—1978)  — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Прудников, Владимир Николаевич (1911—1982) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.